PVS může označovat:
 Pražská vodohospodářská společnost – správce vodohospodářského majetku v Praze
 princip virtuálních sil – způsob výpočtu sil a deformací na konstrukci
 Portál veřejné správy – informační webová stránka české státní správy
 pružný výrobní systém
 perzistentní vegetativní stav – typ poruchy vědomí, viz apalický syndrom
 politicko výchovná světnice
 Plummer–Vinsonův syndrom
 virus PVS – rostlinný virus, bramborový virus S (potato virus S)
 Phantom vibration syndrome – syndrom fantomových vibrací
 Potentially visible set – seznam viditelných listů v systému binárního rozdělování prostoru

Externí odkazy